World Class Track Meet est un jeu vidéo d'athlétisme sorti en 1988 qui utilise le Power Pad. Il s'agit d'un titre modifié par Nintendo du jeu Stadium Events de Bandai sorti en 1986.

Jeu vidéo sorti en 1988
Jeu vidéo d'athlétisme
Jeu vidéo basé sur les Jeux olympiques d'été
Jeu NES
Jeu vidéo développé au Japon
Jeu Bandai
Jeu Nintendo
Jeu Human Entertainment